Moot Hill steht für:

 Moot Hill, einen Versammlungshügel in Großbritannien
 Moot Hill (Scone), Krönungshügel der schottischen Könige in Scone